Karmir Lerrnants'k' är ett bergspass i Armenien. Det ligger i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan. Karmir Lerrnants'k' ligger  meter över havet.

Terrängen runt Karmir Lerrnants'k' är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Karmir Lerrnants'k'. Runt Karmir Lerrnants'k' är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Chambarak,  kilometer nordost om Karmir Lerrnants'k'. 

Trakten runt Karmir Lerrnants'k' består till största delen av jordbruksmark.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Gegharkunik